Александр Огородников:
 Огородников, Александр Вячеславович (род. 1967) — советский и российский ватерполист, призёр Олимпийских игр, ЗМС России.
 Огородников, Александр Иоильевич (род. 1950) — советский религиозный диссидент, публицист.